Australian Open 2016 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 18–31 stycznia 2016 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 104. edycja rozgrywek oraz 29. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosiła 44 milionów dolarów australijskich.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković pokonał 6:1, 7:5, 7:6(5) Andy’ego Murraya. W grze pojedynczej kobiet Angelique Kerber triumfowała nad Sereną Williams wynikiem 6:4, 3:6, 6:4. W deblu mężczyzn Jamie Murray i Bruno Soares pokonali Daniela Nestora i Radka Štěpánka 2:6, 6:4, 7:5. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Martina Hingis i Sania Mirza, które w finale pokonały Andreę Hlaváčkovą i Lucie Hradecką 7:6(1), 6:3. W grze mieszanej Jelena Wiesnina wraz z Bruno Soaresem pokonali w meczu o mistrzostwo Coco Vandeweghe i Horię Tecău wynikiem 6:4, 4:6, 10–5.

Oliver Anderson zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Djurabeckiem Karimovem 6:2, 1:6, 6:1. W rozrywkach dziewcząt Wiera Łapko pokonała Terezę Mihalíkovą wynikiem 6:3, 6:4. Alex de Minaur i Blake Ellis wygrali 3:6, 7:5, 12–10 z Lukášem Kleinem i Patrikiem Riklem w grze podwójnej chłopców. Anna Kalinska wraz z Terezą Mihalíkovą zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:1, 6:1 z Dajaną Jastremśką i Anastasiją Zaryćką.

Gordon Reid poprzez pokonanie Joachima Gérarda 7:6(7), 6:4 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Jiske Griffioen zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Aniek van Koot 6:3, 7:5. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Davida Wagnera wynikiem 6:2, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Stéphane Houdet oraz Nicolas Peifer, którzy w ostatnim meczu pokonali Gordona Reida i Shingo Kuniedę 6:3, 3:6, 7:5. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Marjolein Buis i Yui Kamiji, dzięki wygranej 6:2, 6:2 odniesionej nad Jiske Griffioen i Aniek van Koot. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Lucas Sithole wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Andrew Lapthorne’a wynikiem 6:1, 6:3.

Jonas Björkman i Thomas Johansson wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Thomasem Enqvistem i Magnusem Normanem 4:3(4), 1:4, 4:3(3). Lindsay Davenport i Martina Navrátilová zwyciężyły w turnieju legend kobiet.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Richard Gasquet → zastąpiony przez  Kyle’a Edmunda
  Tommy Haas → zastąpiony przez  Nikoloza Basilaszwiliego
  Andreas Haider-Maurer → zastąpiony przez  Austina Krajicka
  Thanasi Kokkinakis → zastąpiony przez  Filipa Krajinovicia
  Lu Yen-hsun → zastąpiony przez  Bjorna Fratangelo
  Juan Mónaco → zastąpiony przez  Dudiego Selę
  Janko Tipsarević → zastąpiony przez  Malika al-Dżaziriego
  Alisa Klejbanowa → zastąpiona przez  Jelizawietę Kuliczkową
  Karin Knapp → zastąpiona przez  Alaksandrę Sasnowicz
  Lucie Šafářová → zastąpiona przez  Jarmilę Wolfe
  Galina Woskobojewa → zastąpiona przez  Kiki Bertens

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2016.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australian Open 2016